East Cape kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Este (udde i Antarktis, lat -60,63, long -45,18),

Nya Zeeland 

 Gisborne District, region, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar